Berkovich ist der Familienname folgender Personen:

 Miki Berkovich (* 1954), israelischer Basketballspieler
 Vladimir Berkovich, russisch-israelischer Mathematiker

Siehe auch:
 Berkovic